A 2008-as Superbike brit nagydíj volt a Superbike világbajnokság tizedik, a Supersport világbajnokság kilencedik futama. A versenyt augusztus 1. és 3. között rendezték Brands Hatchben. A Supersport versenyét beárnyékolta az angol Craig Jones halála.

Végeredmény

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport

B
Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Motorversenyzés az Egyesült Királyságban